Belagerung von Carlisle steht für verschiedene Belagerungen der Stadt Carlisle an der Grenze von England zu Schottland:
 Belagerung von Carlisle (1216)
 Belagerung von Carlisle (1315)
 Belagerung von Carlisle (1461)
 Belagerung von Carlisle (1644–1645)
 Belagerung von Carlisle (1745)